Colomba – femmina del colombo, della famiglia dei Columbidi
Colomba – simbolo dello Spirito Santo
Colomba o Gemina – personaggio biblico
Colomba – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Colombo
Colomba – dolce pasquale
Colomba – comune del Guatemala nel Dipartimento di Quetzaltenango
Colomba o Columba – nome di una costellazione
Colomba – birra corsa

Colomba – personaggio dei fumetti DC Comics
Colomba – figura araldica

Film 
Colomba – cortometraggio del 1915 diretto da Travers Vale
Colomba – film del 1918 diretto da Arzén von Cserépy
Colomba – film del 1920 diretto da Jean Hervé
Colomba – film del 1933 diretto da Jacques Séverac
Colomba – film del 1982 di Giacomo Battiato

Letteratura 
Colomba – romanzo di Prosper Mérimée
Colomba – romanzo di Dacia Maraini

Persone 
Andrea Colomba – artista e decoratore svizzero
Franco Colomba – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giovanni Antonio Colomba – artista e decoratore svizzero
Giovanni Battista Colomba – pittore, architetto e decoratore svizzero
Giulio Colomba – politico italiano
Luca Antonio Colomba – pittore svizzero
Massimo Colomba – calciatore svizzero

Pagine correlate
Colombo